Eastern Highlands (Papoea-Nieuw-Guinea), een provincie in Papoea-Nieuw-Guinea
 Eastern Highlands (Zimbabwe), een gebergte in Zimbabwe